Het seizoen 2020/21 van de Belgische Eerste nationale ging van start in september 2020 en eindigde in januari 2021. De competitie begon later als gevolg van de COVID-19 pandemie en werd hierdoor na amper vier deels afgewerkte speeldagen voor onbepaalde duur stilgelegd en uiteindelijk niet meer hervat. Hierdoor was er ook maar beperkt publiek toegelaten. Als gevolg van de stopzetting was er geen stijger of daler.

Naamswijzigingen
 Olympic Charleroi Châtelet Farciennes wijzigde zijn naam in R. Olympic Club Charleroi.
 UR La Louvière Centre wijzigde zijn naam in La Louvière Centre.

Gedegradeerde teams
Dit team was gedegradeerd uit de Eerste klasse B voor de start van het seizoen:
 KSV Roeselare (geen licentie voor Eerste klasse B gekregen)

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden voor aanvang van het seizoen uit de Tweede klasse amateurs:
 R. Knokke FC (kampioen VV A)
 KVK Tienen (kampioen VV B)
 R. Francs Borains (kampioen ACFF)
 KFC Mandel United (er waren in 2019-20 geen eindrondes, hierdoor mocht Mandel United als beste tweede, van de 3 reeksen, promoveren)

Promoverende teams
Door de stopzetting van de competitie waren er geen promoverende teams.

Degraderende teams
Door de stopzetting van de competitie waren er geen degraderende teams.

Noot: Voor de start van de competitie diende KSV Roeselare een aanvraag tot faillissement in. Het team nam ook niet mee aan de afgewerkte wedstrijden (gaf viermaal forfait) en zou verdwijnen na de competitie.

Clubs

Klassementen

Reguliere competitie

Topscorers 

GPW: gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd, afgerond op 2 cijfers na de komma

Geen tegendoelpunten

Referenties

Belgisch competitievoetbal 2020/21
Eerste klasse amateurs voetbal België